Calção (indumentária)
Shorts (filme)
Short (Oklahoma) — região censitária dos Estados Unidos